Aaron Azia Aleksander Cel (ur. 4 marca 1987 w Orleanie) − polski koszykarz urodzony we Francji, grający na pozycji silnego lub niskiego skrzydłowego, obecnie zawodnik Twarde Pierniki Toruń. Poza francuskim ma także polskie obywatelstwo, gdyż z Polski pochodzą jego rodzice. Mówi po polsku. Został reprezentantem Polski.

5 sierpnia 2017 został zawodnikiem klubu Twarde Pierniki Toruń.

Jego postać można znaleźć w grze NBA 2K15.

Osiągnięcia 
Stan na 2 września 2022, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

Drużynowe 
  Mistrz:
 Polski (2015)
 Francji (2006)
  3-krotny wicemistrz Polski (2013, 2014, 2019)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2018)
 Zdobywca:
 pucharu:
 Polski (2015, 2018)
 Francji (2016)
 Liderów Francji (2016)
 superpucharu:
 Francji (2006)
 Polski (2018)
 Finalista:
 Pucharu Polski (2020)
 Superpucharu:
 Francji (2007)
 Polski (2013)

Indywidualne 
 Polski Zawodnik Roku ligi VTB (2013)
 MVP:
 miesiąca PLK (październik 2012, grudzień 2018)
 kolejki TBL (11, 13 – 2018/2019, 8 – 2020/2021)
 Najlepszy polski zawodnik EBL (2019 według dziennikarzy)
 Najbardziej spektakularny rzut Energa Basket Ligi w sezonie 2018/19
 Zaliczony do:
 I składu:
 PLK (2015, 2018, 2019)
 kolejki EBL (6, 8 – 2020/2021, 19, 20 – 2021/2022)
 II składu PLK (2015, 2018 przez dziennikarzy)
 III składu PLK (2013 przez dziennikarzy)
 Uczestnik meczu gwiazd PLK (2013)

Reprezentacja 
 Polska
 Uczestnik mistrzostw:
 świata (2019 – 8. miejsce)
 Europy (2015 – 11. miejsce, 2017 – 18. miejsce, 2022)

 Francja
 Uczestnik mistrzostw Europy:
 U–16 (2003 – 5. miejsce)
 U–18 (2005 – 6. miejsce)
 U–20 (2007 – 9. miejsce)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

W rozgrywkach międzynarodowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 
 Profil na eurobasket.com 
 
 Statystyki zawodnika
 profil reprezentacyjny na fiba.com 
 Profil na fibaeurope.com 
 
 Statystyki zawodnika na stronie basketball.realgm.com 

Francuscy koszykarze
Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Polacy pochodzenia francuskiego
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze Zastalu Zielona Góra
Koszykarze Le Mans
Koszykarze BCM Gravelines
Koszykarze Hermine de Nantes Atlantique
Koszykarze AS Monaco
Koszykarze Boulazac Basket Dordogne
Koszykarze Étendard de Brest
Koszykarze Pierników Toruń
Ludzie urodzeni w Orleanie
Urodzeni w 1987